Jardim Imperial é um Bairro na região norte de Campo Grande,fundado em meado dos anos 60, localizado em uma fazenda de Guenka Kosuke, plantador de cafe, que ao herdar a fazenda, e por não ter filhos, resolveu lotear e popular sua fazenda,trazendo para a região pessoas que trabalhavam em suas lavouras de cafe.
Bairros